Ritt steht für:

 ein Namensbestandteil von Prielen (niederdeutsch: Ritt = „Riss“)
 eine Reittour

Ritt ist der Familienname folgender Personen:

 August Ritt (1852–1934), österreichischer Bautechniker und Minister
 Heinz Ritt (1918–2010), deutscher Heraldiker
 Hans Ritt (* 1962), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Hubert Ritt (* 1942), deutsch-österreichischer Theologe, Priester und Seelsorger
 Ingrid Ritt, deutsche Verbandsfunktionärin
 Joseph Ritt (1893–1951), US-amerikanischer Mathematiker
 Katrin Ritt (* 1980), österreichische Schauspielerin, siehe Katrin Lux
 Martin Ritt (1914–1990), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:

 Ritte